Le tadjik a été écrit dans trois alphabets différents au cours de son histoire : une adaptation de l'alphabet arabe (plus précisément l'alphabet perso-arabe), une adaptation de l'alphabet latin et une adaptation de l'alphabet cyrillique. Tout système d'écriture utilisé pour le tadjik peut donc être considéré comme l'alphabet tadjik, qui s'écrit en tadjik comme suit : , cyrillique : , latin : .

L'utilisation d'un alphabet spécifique correspond généralement à une période de l'histoire du pays. L'alphabet arabe a été utilisé dans un premier temps, suivi par le latin pour une courte période, puis par le cyrillique, qui reste l'alphabet le plus largement utilisé au Tadjikistan.

Alphabets

Alphabet perso-arabe 

Dominant jusque dans les années 1920, l'alphabet dérivé de l'alphabet perso-arabe est un alphabet consonnantique, les voyelles étant marquées par des diacritiques.

Alphabet latin 

L'alphabet latin est introduit en 1917 après la révolution russe pour augmenter l'alphabétisation de la population et réduire l'influence de la religion.

Alphabet cyrillique 

À la fin des années 1930 la République socialiste soviétique du Tadjikistan remplace l'usage de l'alphabet latin par l'alphabet cyrillique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tadjik

Tadjik
Tadjik
Tadjik
Langue tadjike